Таїс Афінська — давньогрецька гетера

Твори 
 «Таїс Афінська» — роман Івана Єфремова (1972)
 «» — роман Анатоля Франса, присвяченій святій Таїсії Єгипетській Фіваїдській (1890)
 «» — опера Жюля Массне за романом Франса
 «» — польський фільм Ришара Бера за романом Франса

Інше 
 Таїс — муніципалітет у Франції, у департаменті Тарн

Див. також 
 Таїсія — жіноче ім'я